Ron Flockhart (pilote automobile), pilote automobile.
 Ron Flockhart, joueur de hockey sur glace canadien.
 Calista Flockhart, actrice américaine.

Homonymie
Homonymie de patronyme